

Рокбридж — місто, штат Вісконсин
 Рокбридж — селище, штат Іллінойс
 Рокбридж — переписна місцевість, штат Огайо